Кириченково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кириченково — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Кириченково — село в Каменском районе Воронежской области.